Branko Bedekovič oder Branko Bedekovic ist der Name folgender Personen:

* Branko Bedekovic (Radsportler) (* 1953), jugoslawischer Radsportler
 Branko Bedekovič (Handballspieler) (* 1973), slowenischer Handballspieler